Blue Matter – album dei Savoy Brown del 1969
 Blue Matter – album di John Scofield del 1987